Globus – model ciała niebieskiego (najczęściej Ziemi) lub sfery niebieskiej w postaci kuli
 Globus – tygodnik wydawany w Zagrzebiu
 The Globus Alliance – międzynarodowe stowarzyszenie mające na celu rozwój technologii wykorzystywanych do tworzenia infrastruktury grid
 Globus Toolkit – framework ułatwiających tworzenie usług pracujących w środowisku gridowym rozwijany przez Globus Alliance 
 ang. Globus cruciger – pol. jabłko królewskie
 Joram Globus – izraelski producent filmowy
 Globus (zespół) – zespół muzyczny
 Globus (gałka) – zaburzenie czynnościowe przełyku
 Globus – niemiecka sieć handlowa
 Globus – seria wydawnicza